Schwarzes Kloster (engl. Black Abbey, schwarze Abtei) ist eine Bezeichnung einiger ehemaliger Klöster. Sie leitet sich von der Tracht der in ihnen lebenden Gemeinschaften (Augustiner-Eremiten, Dominikaner oder Ursulinen) her.

Deutschland
 Schwarzes Kloster Freiburg, siehe Ursulinenkloster (Freiburg im Breisgau)
 Schwarzes Kloster, Greifswald, siehe Dominikanerkloster Greifswald
 Schwarz-Kloster Kreuznach
 Schwarzes Kloster (Wismar)
 Schwarzes Kloster Wittenberg, siehe Augustinerkloster Wittenberg

Irland
 Black Abbey, Adare, Irland, siehe Adare#Die Augustiner-Kloster (bzw. Black Abbey/Schwarze Abtei)
 Black Abbey, Kilkenny, Irland

Siehe auch
 Schwarzes Kloster. Aufzeichnungen aus der französischen Internierung. Aladár Kuncz, 1931